Zimba steht für:

 Zimba, Berg im Rätikon im österreichischen Bundesland Vorarlberg
 Zimba (Sambia), Ort in der Südprovinz von Sambia
 Zimba (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Zimba (Sprache), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo
 Zimba (Tansania), Ort in Tansania

Personen:
 Denis Zimba (* 1971), sambischer Boxer
 Newstead Zimba, sambischer Gewerkschafter, Politiker und Diplomat
 Stephen Zimba (* 2001), sambischer Boxer
 Yeshey Zimba (* 1952), bhutanischer Premierminister
 Atongo Zimba, ghanaischer Musiker
 Gibson Zimba, sambischer Politiker
 Joseph Zimba, sambischer Fußballspieler